Celestial – album degli Isis del 2000
 Celestial – album degli RBD del 2006
 Celestial (Versäo Brasil) – album degli RBD del 2006
 Celestial – gruppo musicale di derivazione indie–shoegaze
 Celestial – singolo degli RBD del 2007, tratto dall'album omonimo
 Celestial – singolo di Ed Sheeran del 2022